Банкер Хил има више значења:
 Банкер Хил (Орегон)
 Банкер Хил (Илиноис)
 Банкер Хил (Индијана)
 Банкер Хил (Канзас)